Вячеслав Михайлович Семёнов () — советский и российский учёный, декан экономического факультета Курганского государственного университета (2002—2007); доктор экономических наук, профессор.

Биография 
Родился в учительской семье в городе Мценске Мценского района Орловской области, ныне город областного значения Орловской области.

В 1960 году окончил инженерно-экономический факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта.

После окончания института работал инженером-экономистом цеха, старшим инженером планово-производственного отдела, заместителем начальника планово-производственного отдела на предприятии военно-промышленного комплекса в городе Миассе Челябинской области.

С 1964 года работал в Курганском машиностроительном институте. 

В 1965 году вступил в ряды КПСС.

В 1966 году ему была присуждена учёная степень кандидата экономических наук, диссертация «Основные вопросы экономики централизации ремонта электрооборудования».

С 1968 года — декан инженерно-экономического факультета. С 1976 года — заведующий кафедрой «Экономика и организация машиностроительной промышленности» Курганского машиностроительного института.

В 1979 году ему была присуждена учёная степень доктора экономических наук, диссертация «Проблемы эффективности технического обслуживания машиностроительного производства», с 1980 года — профессор. 

С 1993 года — заведующий кафедрой «Экономика и предпринимательство», с 1997 года — заведующий кафедрой «Экономика и маркетинг».

С 2002 по 2007 год  являлся деканом экономического факультета Курганского государственного университета, затем — заведующий университетской кафедрой «Экономика и маркетинг».

Входил в состав областного Совета по развитию малого предпринимательства при Администрации (Правительстве) Курганской области, член экономического совета при Губернаторе Курганской области. Участвовал в разработке Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года.

Научная деятельность 
Профессор Семёнов — основатель научной школы «Экономические проблемы производственной и рыночной инфраструктуры», подготовил 11 кандидатов экономических наук. 

Основные направления научных исследований: организационно-экономические вопросы развития производственной инфраструктуры промышленных предприятий; разработка стратегии и тактики маркетинга, управление конкурентоспособностью предприятий, организационно-экономические вопросы развития малого бизнеса.

Научные труды 
Опубликовал более 150 научных работ, в том числе 15 монографий, учебников и учебных пособий, в том числе:

Учебник «Экономика предприятия» 
 Учебник «Экономика предприятия», созданный коллективом авторов под научным руководством В.М. Семёнова и выдержавший 5 изданий, вошёл в список 300 лучших учебников для высшей школы России и рекомендован Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 
 Учебник используется в вузах Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Награды и звания 
 Академик Международной академии наук высшей школы
 Заслуженный экономист РСФСР
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель»
 Премия Губернатора Курганской области в сфере науки, техники и инновационной деятельности
 Почётная грамота Губернатора Курганской области.

Семья 
Жена - Семёнова Лидия Михайловна,  кандидат экономических наук;

Дочь - Кучина Елена Вячеславовна, доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и финансы» ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (НИУ);

Внук - Кучин Никита Евгеньевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России.

Увлечения 
Хорошо знал классическую русскую литературу, болельщик московского футбольного клуба «Динамо», обладал уникальной коллекцией записей классической и современной музыки.

Примечания 

Выпускники МИИТа
Персоналии:Миасс
Члены КПСС
Преподаватели Курганского государственного университета